Лига Кариока 2003 () — 102-й розыгрыш чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу с момента его основания.

Участники

Первая фаза (Кубок Гуанабара)

Финальная фаза (Трофей Рио)

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Лига Кариока 2003 на rsssf.com

2003
Бразилия
Спорт в Бразилии в 2003 году